Фира — остров Тира
 Фира — короткая форма женского и́мени Глафира